Андре́й Иса́ев:
 Исаев, Андрей Алексеевич (1851—1924) — русский экономист народнического направления, статистик и социолог.
 Исаев, Андрей Викторович (1961—1997) — советский и российский преступник.
 Исаев, Андрей Константинович (род. 1964) — депутат Государственной думы.
 Исаев, Андрей (футболист) (род. 1980) — казахстанский футболист.